

Geografia 
Il toponimo Milot può riferirsi a diverse località:

Milot, comune dell'Albania nel distretto di Kurbin
Milot, comune di Haiti nell'arrondissement di Acul-du-Nord

Altro 
 Milot Rashica, calciatore kosovaro